Belägringen av Malta kan avse:

 Belägringen av Malta (1565) – i vilken det osmanska riket misslyckats med att få bort Malteserorden
 Belägringen av Malta (konstverk) – ett konstverk från 1570 av den kretensiska författaren Antonios Achelis, om ovanstående
 Belägringen av Malta (1798) – av fransmännen, en del av franska fälttåget i Egypten och Syrien
 Belägringen av Malta (1798–1800) – i vilken en kombinerad brittisk, maltesisk, portugisisk och napolitansk styrka besegrade en fransk garnison
 Belägringen av Malta under andra världskriget – kampen för kontrollen av den strategiskt viktiga ön mellan 1940 och 1942